Dynamics («дайнемикс», от греч. δύναμις, динамис) — слово, которое присутствует в названии ряда компаний и их продуктов.

Субъекты хозяйственной деятельности 
 BAE Dynamics — британская аэрокосмическая компания
 Boston Dynamics — американская робототехническая компания, создавшая ряд шагающих машин военного назначения
 Crystal Dynamics — американская компания-разработчик видеоигр
 Eagle Dynamics — российская компания-разработчик программного обеспечения
 General Dynamics — американская корпорация, один из крупнейших в мире военно-промышленных конгломератов
 Hawker Siddeley Dynamics — британская авиастроительная и ракетостроительная компания
 Matra BAE Dynamics Alenia — европейский консорциум по разработке и производству ракетной техники и вооружения
 Saab Bofors Dynamics — шведский военно-промышленный концерн

Программные продукты 
 Microsoft Dynamics AX — программное обеспечение для автоматизации управления предприятием
 Microsoft Dynamics NAV — интегрированная система управления предприятием
 NAnoscale Molecular Dynamics — бесплатная программа для молекулярной динамики
 Newton Game Dynamics — физический движок реального времени
 Open Dynamics Engine — открытый физический движок, распространяемый бесплатно

Техника 
 BMW Vision Efficient Dynamics — концепт-кар немецкой компании BMW

Научные учреждения 
 Solar Dynamics Observatory — космическая обсерватория НАСА для изучения солнечной активности

Другое 
 Car–Parrinello Molecular Dynamics — метод расчёта ab initio квантово-механической молекулярной динамики

См. также 
 Dyne